Psyllopsis är ett släkte av insekter som beskrevs av Löw 1879. Psyllopsis ingår i familjen rundbladloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rundbladloppor
Psyllopsis